

Елдред — місто, штат Пенсільванія
 Елдред — селище, штат Іллінойс
 Елдред Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Елдред Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Елдред Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсильванія
 Елдред Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсильванія
 Елдред Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Елдред Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсильванія